Эгир:
 Эгир — в германо-скандинавской мифологии великан (ётун), владыка мирового моря.
 Эгир — нерегулярный спутник планеты Сатурн с обратным орбитальным обращением.
 Эгир — персонаж из телесериала «Звёздные врата SG-1».
 Эгир (Эпсилон Эридана b) — экзопланета, обнаруженная у звезды Эпсилон Эридана.